Pierwsza konkurencja, która odbyła się na Zimowych Igrzyskach olimpijskich 2010 roku w kombinacji norweskiej to start indywidualny mężczyzn. Najpierw zawodnicy rozegrali konkurs skoków na normalnej skoczni Whistler Olympic Park Ski Jump, a następnie wystartowali w biegu na 10 kilometrów metodą Gundersena. Zawody odbyły się w Whistler 14 lutego 2010 roku.

Niemiec Georg Hettich był obrońcą tytułu mistrzowskiego z Turynu, kiedy to rozegrano konkurencję startu indywidualnego z tym, że zamiast biegu na 10km odbył się bieg na 15 kilometrów. Obecnie te zawody rozgrywane są na normalnej skoczni oraz biegiem na 10 kilometrów. Todd Lodwick ze Stanów Zjednoczonych był obecnym mistrzem świata w tej konkurencji.

Ostatnim startem przed igrzyskami w tej konkurencji w pucharze świata był start w austriackim Seefeld. Zwycięzcą tamtych zawodów był reprezentant gospodarzy Mario Stecher. Seefeld było miejscem rozgrywania zawodów w kombinacji norweskiej podczas zimowych igrzysk olimpijskich w 1964 oraz 1976 roku.

Klasyfikacja zawodów

Przypisy 

Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010